Ра́нки () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Ранки, Дежё (род. 1951) — венгерский пианист.
 Ранки, Дьёрдь (1907—1992) — венгерский композитор.